Okręty US Navy o nazwie USS  "Ohio", pochodzącej od stanu Ohio:

 Pierwszy "Ohio' był szkunerem na jeziorze Erie podczas wojny brytyjsko-amerykańskiej
 Drugi "Ohio" był okrętem liniowym zwodowanym w 1820 i był używany jako okręt do 1850, następnie jako okręt koszarowy dla nowych marynarzy (ang. receiving ship)
 Trzeci "Ohio" (BB-12) był pancernikiem typu Maine, przeddrednotem
 Czwarty "Ohio" (BB-68) miał być pancernikiem typu Montana, budowa jednak została odwołana zanim położono stępkę.
 Piąty "Ohio" (SSGN-726) był okrętem podwodnym typu Ohio, okrętem głównym tego typu, wyposażonym w rakiety balistyczne. Dziś przerobiony na okręt z rakietami konwencjonalnymi (SSGN).

Inne:
 Duży amerykański tankowiec SS Ohio wziął udział w operacji Pedestal – próbie dostarczenia zapasów na Maltę w sierpniu 1942. Wielokrotnie uszkodzony w czasie tej misji.

Ohio